Vernuelh (Alier), municipi al departament de l'Alier (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Vernuelh (Charanta), municipi al departament de la Charanta (regió de Nova Aquitània, França)
 Vernuelh d'Aissa, municipi al departament de l'Alta Viena (Nova Aquitània)
 Vernuelh d'Asac, municipi al departament de l'Alta Viena (Nova Aquitània)